Хісела Дулко і Флавія Пеннетта були чинними чемпіонками але вирішили того разу не брати участі.
Ваня Кінґ і Ярослава Шведова виграли титул, у фіналі перемігши пару Анастасія Родіонова і Галина Воскобоєва з рахунком 7–6(7–3), 6–3.

Сіяні пари

Сітка

Сітка

Посилання 
 Main Draw

2011
Кубок Кремля, парний розряд